Godau steht für:

 Godau, ein Ortsteil von Nehmten, im Kreis Plön, Schleswig-Holstein

Godau ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Detlev Godau-Schüttke (* 1942), deutscher Jurist
 Marion Godau (* 1962), deutsche Designhistorikerin
 Wilhelm Godau (1891–1983), deutscher Politiker